Solimão ibne Abedal Maleque
 Solimão ibne Hixame
 Solimão ibne Cutalmiche
 Solimão ibne Abedalá ibne Tair
 Solimão ibne Uabe
 Solimão ibne Haçane ibne Maclade

Desambiguação